Macaco ist die Bezeichnung für:

 eine Fluchtbewegung des Kampftanzes Capoeira, siehe Capoeira, Abschnitt Bewegungsrepertoire
 eine spanische Band, siehe Macaco (Band)
 das Art-Epitheton einer Primatenart, siehe Mohrenmaki